Call on Me puede hacer referencia a los siguientes artículos:

 «Call on Me», canción de Eric Prydz de 2004.
 «Call on Me», canción de Andy Bell de 2010.